Past Perfect („vollendete Vergangenheit“) steht für:

 Past Perfect Simple, Zeitform der Verben in der englischen Sprache (Vorvergangenheitsform)
 Past Perfect Progressive, Zeitform der Verben in der englischen Sprache (Verlaufsform der Vorvergangenheit)
 Past Perfect (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Jonathan Heap von 1996